Lasco heißen:

Personen:
 Johannes a Lasco (1499–1560), polnischer Theologe und Reformator

Unternehmen:
 Larkin Aircraft Supply Company, ehemaliger australischer Flugzeughersteller
 LASCO Umformtechnik, deutscher Hersteller von Werkzeugmaschinen und Produktionsanlagen für Umformaufgaben

Siehe auch:
 Lasko